Ко́ннелли — ирландская фамилия.

Персоналии 
 Коннелли, Джон (род. 1938) — английский футболист.
 Коннелли, Майкл (род. 1956) — американский детективный писатель.
 Коннелли, Питер (род. 1972) — композитор и создатель музыкальных дорожек для видеоигр.
 Коннелли, Роберт (род. 1942) — американский математик.
 Коннелли, Эдвард (1859—1928) — американский актёр немого кино.

 Коннелли, Дженнифер (род. 1970) — американская актриса.

Топоним 
 Коннелли (тауншип, Миннесота)

См. также 
 Коннелл
 Конналли
 Коннолли